Lingüística:
 La derivació en lingüística és un mecanisme de formació de noves paraules
 Lògica:
 La derivació lògica, o càlcul lògic, és el procediment mitjançant el qual, partint d'unes premises, s'arriba a una conclusió lògica.
 Matemàtiques:
 La derivada d'una funció és la seva taxa de canvi d'una variable respecte una altra.
 La taula de derivades resumeix tots els tipus de derivades.
 Vegeu també: Categoria:Derivació.
 Medicina:
 Fet de remetre un pacient a un altre especialista.
 Desviació de la sang o d'altres líquids orgànics a través de noves vies:
artificials o derivació quirúrgica, en anglès bypass.
patològiques, en aquest cas el terme anglès pot ser shunt.
 Combinació de connexions dels diversos elèctrodes d'un aparell enregistrador (especialment, l'electrocardiògraf) per a fer l'examen de l'activitat elèctrica d'una part de l'organisme. També, el gràfic enregistrat en cada cas.